Садовские — фамилия ряда литовских и польских дворянских родов и русской актёрской династии:
 Садовские (актёрская династия) — русская актёрская династия.
 Садовские (герба Любич) — литовский дворянский и магнатский род герба Любич.
 Садовские (герба Наленч) — польский дворянский род герба Наленч.